Smoke est un mot anglais qui veut dire fumée. Ce nom peut désigner :

Patronyme 
 Franklin Smoke (1860-1937), homme politique canadien en Ontario

Animaux 

 Smoke désigne un effet sur une robe de chat.

Cinéma 

 Smoke, un film américain réalisé par Wayne Wang et sorti en 1995.

Télévision 

 The Smoke, série diffusée sur Sky1.

Musique

Albums 

 Smoke, album de Paul Kelly, 1999 ;
 Smoke, album de White Williams, 2007 ;
 Smoke, album d'Izzy Stradlin, 2009 ;
 Smoke, album de Lisa Lois, 2009.

Chansons 

 Smoke, une chanson de l'album Whatever and Ever Amen de Ben Folds Five, 1997 ;
 Smoke chanson de Natalie Imbruglia, 1998 ;
 Smoke chanson d'Eskimo Joe, 2004 ;
 The Smoke, chanson d'Amorphis ;
Également :
 Smoke on the Water chanson de Deep Purple, 1972.

Artistes 

 Smoke, groupe originaire d'Atlanta (Géorgie), USA ;
 The Smoke, groupe de rock indie originaire de Melbourne, Australie ;
 The Smoke, groupe de pop originaire de York (années 1960-1970).

Autres 

 Smoke, un personnage de l'univers Marvel Comics ;
Smoke, un personnage de la série Mortal Kombat ;
 Smoke, logiciel de montage de la compagnie Discreet(c) Autodesk(c) utilisé dans le domaine du cinéma et de la télévision.